Albert Servaes (1883-1966), Belgisch expressionistisch kunstschilder
 Servaas van Maastricht (4e eeuw n.Chr.), bisschop van Tongeren, eerste bisschop van Maastricht
 Servaas van Mont-Saint-Éloi (ovl. 1314), abt van Mont-Saint-Éloi
 Servaas de Quinckere (1569-1639), bisschop van Brugge
 Servaas Schoone (1950-2001), Nederlands kunstenaar/ondernemer
 Servaas Stoop (geb. 1962), Nederlands politicus
 Faas Wilkes (1923-2006), Nederlands voetballer
 Servaes Huys (geb. 1940), Nederlands politicus
 Servaes de Koninck (ca. 1654-ca. 1701), barokcomponist uit de Nederlanden
 Servaes van der Meulen (1525-1592), Zuid-Nederlands componist en organist
 Michiel Servaes (geb. 1972), Nederlands politicus
 Maria (Mary) Servaes-Bey (1919-1998), Nederlands zangeres
 Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg is een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de Nederlandse provincie Limburg, ontstaan uit de opvolger van de in 1976 gefuseerde psychiatrische instellingen Sint Servatius en Sint Anna in Venray.

Gebouwen en objecten
Kerken
 Sint-Servaaskerk/-basiliek, overzicht van aan Sint-Servaas gewijde kerken

In Maastricht
Sint-Servaasabdij
Sint-Servaasbasiliek
 Sint Servaasbolwerk (Maastricht)
Sint Servaasbrug
Sint-Servaasbron
Sint-Servaasfontein

In Utrecht
Sint-Servaasabdij
Servaasbolwerk
Servaasbrug

Jongensnaam